En Pologne, Szczawno peut désigner :

 Szczawno, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Szczawno, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Szczawno, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Szczawno, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.